Бори́сова — женская форма русской фамилии ; также топоним.

 Фамилия 
 Мамедова (Борисова), Александра Михайловна (род. 2001) — российская волейболистка. 
 
 Борисова, Антонина Георгиевна (1903—1970) — советский ботаник
 Борисова, Ариадна Валентиновна (род. 1960) — русский писатель и переводчик, драматург, журналист, иллюстратор.
 Борисова, Борислава (род. 1951) — шведская шахматистка.
 Борисова, Галина Ильинична (род. 1941) — советская и российская оперная певица.
 Борисова, Дана Александровна (род. 1976) — российская телеведущая.
 Борисова, Диана Константиновна (род. 1997) — российская гимнастка.
 Борисова, Евгения Николаевна (1925—2008) — советский и российский учёный-филолог.
 Борисова, Евдокия Егоровна (1909—?) — депутат Верховного Совета СССР I созыва.
 Борисова, Екатерина Борисовна (1906—1972) — русская детская писательница и драматург.
 
 
 
 
 Борисова, Майя Ивановна (1932—1996) — советская поэтесса и переводчик.
 Борисова, Мара Борисовна (1926—2014) — советский русский филолог.
 Борисова, Мария Олеговна (род. 1997) — российская ватерполистка.
 
 Борисова (Минеева), Наталья Александровна (род. 1983) — российская гребчиха-байдарочница.
 Борисова, Нинель Андреевна (1924—2019) — невролог, почётный академик АН РБ.
 Борисова, Степанида Ильинична (род. 1950) — якутская актриса и певица.
 Борисова, Тамара Николаевна (1932—2010) — Герой Социалистического Труда.
 
 Борисова, Эльза Алексеевна (1930—2007) — советский и российский тележурналист, искусствовед.
 Борисова, Юлия Константиновна (род. 1925) — советская и российская актриса, Герой Социалистического Труда.

Двойная фамилия 
 Борисова-Бекряшова, Антонина Георгиевна (1903—1970) — советский ботаник, специалист по флоре пустыни и засушливых экосистем Центральной Азии.

Топоним 
 Борисова — деревня в Иркутской области.
 Борисова — деревня в Катайском районе Курганской области.
 Борисова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.
 Борисова — деревня в Камышловском городском округе Свердловской области.
 Борисова — река в Томской области, приток Кети.
 Борисова — река в Амурской области, приток Гонгора.
 Борисова (Барисова) — населённый пункт в Вилякском крае Латвии. См. также